

Горікон — місто, штат Нью-Йорк
 Горікон — місто, штат Вісконсин